Индиана Джонс — вымышленный персонаж, герой серии приключенческих фильмов, книг и компьютерных игр. Его имя входит в название нескольких произведений:

Литература 
 Индиана Джонс: В море — Эмилио Сальгари, 1900

Кинофильмы 
 :Категория:Фильмы об Индиане Джонсе
 Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега — американский приключенческий фильм с элементами фантастики, снятый в 1981 году режиссёром Стивеном Спилбергом. Первый фильм серии фильмов о приключениях Индиана Джонса.
 Индиана Джонс и храм судьбы — американский приключенческий фильм с элементами триллера, снятый в 1984 году режиссёром Стивеном Спилбергом. Второй фильм серии фильмов о приключениях Индиана Джонса.
 Индиана Джонс и последний крестовый поход — американский приключенческий фильм, снятый в 1989 году режиссёром Стивеном Спилбергом. Третий фильм серии фильмов о приключениях Индиана Джонса.
 Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа — американский приключенческий фильм с элементами фантастики, снятый в 2008 году режиссёром Стивеном Спилбергом. Четвёртый фильм серии фильмов о приключениях Индиана Джонса.
 Индиана Джонс 5 — предстоящий пятый фильм об Индиане Джонсе.
 Хроники молодого Индианы Джонса — телевизионный сериал об Индиане Джонсе.

Компьютерные игры 
 Indiana Jones and the Last Crusade — приключенческая компьютерная игра, выпущенная компанией Lucasfilm Games в 1989 году по мотивам фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход».
 Indiana Jones and the Fate of Atlantis — приключенческая компьютерная игра, выпущенная компанией LucasArts в 1992 году.
 Indiana Jones and the Emperor's Tomb — приключенческая видео-игра, изданная «LucasArts» в 2003 году для приставок PlayStation 2 и Xbox, а также персональных компьютеров под Macintosh и Windows.

См. также 
 Категория:Статьи по теме Индиана Джонс